Бразос има више значења:
 Бразос (река), река у САД
 Округ Бразос (Тексас)
 Бразос (Нови Мексико)